Australisk zebrafink (Taeniopygia castanotis) är en fågelart i familjen astrilder inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i Australien förutom kustområden i norr, söder och öster. Den betraktas traditionellt som en underart av zebrafink (Taeniopygia guttata), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. International Ornithological Congress (IOC) följde efter 2022.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Externa länkar 

Astrilder
Taeniopygia
Fåglar i australiska regionen